Meghökkentő mesék, (1979) Roald Dahl novelláskötete
 Meghökkentő mesék (1979–1988) televíziós sorozat